Посёлок опытного производственного хозяйства «Манихино» — населённый пункт, входящий в Ивановское сельское поселение Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Посёлок берёт своё начало от ФГУП «Опытно-производственное хозяйство „Манихино“», хотя в 2005 г. располагалось данное хозяйство (юридически) в соседней д. Ивановское, а по документам 2009 г. в деревне Павловское.

Расположен в 29 километрах западнее Москвы, между ст. Лукино Большого кольца МЖД и Московским Малым Кольцом. Центральная кольцевая автомобильная дорога, которая будет проложена в этих краях, по проекту «отодвинута» на запад, за г. Истру.

Своё название посёлок получил от существующего опытно-производственного хозяйства «Манихино», которое занимается выращиванием кроликов для московских НИИ. ОПХ «Манихино» в свою очередь получило это название от одноимённой железнодорожной станции. В связи с нахождением в одной местности трех населенных пунктов с названием «Манихино», ОПХ в обиходе называют «Крольчатником».

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Истра